Доменико Мороне (, ок. 1442, Верона — 1518) — итальянский . Писал во времена раннего Ренессанса.

Известен по нескольким панно, изображающим, главным образом, народные фестивали или турниры с массовыми скоплениями людей. Один из его шедевров — «Падение Бонакольси» (1494, ) в Палаццо Дукале (Мантуя) — сцена из средневековой истории города на пьяцца Сорделло (событие 1328 года).

Также написал изображение Мадонны на дверцах органа церкви Сан-Бернардино, находящегося сейчас в музее в Берлине. Написал фрески для часовни церкви Сан-Антонио. Два небольших панно с изображением эпизода Сабинской войны, найденные в Лондонской Национальной галерее, приписываются кисти Мороне. Джорджо Вазари считал Мороне вторым по значимости художником Вероны.

Его сын Франческо Мороне был также видным веронским живописцем.

Примечания

Источники 
 The Subject of Domenico Morone's 'Tournament' Panels in the National Gallery, London,  Tom Henry. The Burlington Magazine (1994)  pp 21–22.

Родившиеся в 1440-е годы